Guangping bezeichnet:

 Guangping (广平县), Kreis von Handan in der chinesischen Provinz Hebei
 Guangping (Datian) (广平镇), Großgemeinde von Datian in der chinesischen Provinz Fujian
 Guangping (Guangping) (广平镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
 Guangping (Longxu) (广平镇), Großgemeinde von Longxu im Autonomen Gebiet Guangxi
 Guangping (Dongchangfu) (广平乡), Gemeinde von Dongchangfu in der chinesischen Provinz Shandong